Circo (dal latino circus, cerchio) può riferirsi a:

Architettura 
 Circo (antica Roma) – luogo nel quale si tenevano gare e spettacoli

Arte 
 Circo – la forma d'arte circense contemporanea (vedi anche Cirque nouveau)
 Il circo – dipinto di Georges-Pierre Seurat del 1891

Cinema 
Il circo (The Circus) – film del 1928 diretto da Charlie Chaplin

Geologia 
 Circo glaciale – formazione geologica

Letteratura 
 Il circo (Circus) – romanzo di Alistair MacLean del 1975

Pedagogia 
 Circo sociale si riferisce ad una metodologia che utilizza le arti circensi per lavorare con i giovani socialmente emarginati o a rischio

Social 
 Circo, si riferisce alla pratica di coinvolgere i propri amici nei diversi social, principalmente Facebook, taggandoli in commenti e stati per invadere di notifiche i malcapitati di turno.

Sport 
 Circo bianco – l'insieme delle gare e delle persone relative agli sport sciistici

Pagine correlate
Circus

ko:Circus